16-й чемпионат России по мини-футболу стартовал 17 августа 2007 года и завершился 8 июня 2008 года. Чемпионом в шестой раз подряд стало московское «Динамо».

Участники 
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Динамо (Москва)
 Динамо (Санкт-Петербург)
 Динамо-Тималь (Уфа)
 Липецк (Липецк)
 Мытищи (Мытищи)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Спартак-Щёлково (Щёлково)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 ЦСКА (Москва)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по версии АМФР

События сезона 
 Изначально планировалось участие 14 команд, однако московский Спартак отказался от участия в Суперлиге.

См. также 
 Высшая лига чемпионата России по мини-футболу 2007-2008

Ссылки 
 http://www.amfr.ru/table_result.php?ids=5
 https://web.archive.org/web/20081012233919/http://www.sport-express.ru/art.shtml?160577

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2007 году
Чемпионаты России в 2008 году
Футбол в России в 2007 году
Футбол в России в 2008 году